Ferenc Mohácsi (1929-), céiste hongrois ;
 Viktória Mohácsi (1975-), personnalité politique hongroise.
Homonymie de patronyme hongrois